Национальная энциклопедия (Латвия)
 Казахстан. Национальная энциклопедия
 Таджикская национальная энциклопедия
 Национальная энциклопедия Узбекистана
 Одно из ранних изданий «Энциклопедии Кольера»